Larri Leeger, né le  à Bülach, est un joueur professionnel de hockey sur glace finno-suisse évoluant au poste de défenseur.

Carrière 
Il est formé à Zurich, où il effectue ses grands débuts avec le GCK Lions, le club formateur de la ville, en 2005.

Il s'impose lors de la saison 2006-2007 dans l'équipe première, le ZSC Lions, qui évolue en LNA. 2008 est l'année de la consécration pour lui, puisqu'il est couronné champion de Suisse avec le ZSC Lions.

Malgré tout, il rejoint le Lausanne HC, qui évolue dans la division inférieure lors de la saison 2008-2009. Il devient l'un des piliers défensifs de son club et est sacré champion de Suisse de LNB en 2009, 2010 et 2013. Au terme de la 2012-2013, il est promu avec le LHC en LNA.

Les deux saisons suivantes, ses bonnes performances dans la défense du LHC contribuent à la qualification de son club aux playoffs pour le titre, le Lausanne HC étant éliminé à chaque fois au premier tour au terme du septième match décisif. En automne 2014, il est convoqué pour la première fois en équipe nationale.

En , son transfert, ainsi que celui de coéquipier Ralph Stalder, est annoncé au HC Fribourg-Gottéron  pour la saison 2016-2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006|| GCK Lions|| LNB|| 40|| 3|| 4|| 7|| 75|| 4|| 1|| 0|| 1||6 
|-
| rowspan="2"|2006-2007|| ZSC Lions|| LNA|| 42|| 0|| 1|| 1|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0||0
|-
| GCK Lions|| LNB|| 10|| 2|| 2|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2007-2008|| ZSC Lions|| LNA|| 50|| 1|| 2|| 3|| 14|| 17|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| GCK Lions|| LNB|| 10|| 3|| 1|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Lausanne HC|| LNB|| 40|| 7|| 7|| 14|| 44|| 16|| 1|| 4|| 5||22
|-
| 2009-2010|| Lausanne HC|| LNB|| 47|| 1|| 10|| 11|| 26|| 24|| 1|| 9|| 10||16
|- 
| 2010-2011|| Lausanne HC|| LNB|| 44|| 4|| 11|| 15|| 57|| 17|| 2|| 9|| 11||8
|-
| 2010-2011|| Genève-Servette HC|| LNA|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2011-2012|| Lausanne HC|| LNB|| 45|| 7|| 19|| 26|| 40|| 15|| 2|| 6|| 8||26
|-
| 2011-2012|| Genève-Servette HC|| LNA|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2012-2013|| Lausanne HC|| LNB|| 49|| 5|| 15|| 20|| 68|| 21|| 3||6||9||12
|- 
| 2013-2014 || Lausanne HC || LNA || 44 || 2 || 7 || 9 || 28 || 6 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2014-2015 || Lausanne HC || LNA || 50 || 0 || 9 || 9 || 54 || 7 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2015-2016 || Lausanne HC || LNA || 50|| 0|| 6|| 6|| 26|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2016-2017 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 39 || 4|| 8|| 12|| 14|| 11|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2017-2018 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 12|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || EV Zoug || LNA || 31 || 2|| 4|| 6|| 28|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2018-2019 || SCL Tigers || LNA || 50|| 1|| 5|| 6|| 34|| 7|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2019-2020 || SCL Tigers || LNA || 50|| 2|| 7|| 9|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || SCL Tigers || LNA || 48|| 0|| 5|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| SCL Tigers || LNA ||  || 

| 2014-2015 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2015-2016 || Lausanne HC || Coupe de Suisse || 4|| 0|| 0|| 0|| 0

Palmarès 

 Champion de Suisse de LNA en 2008 avec le ZSC Lions
 Champion de Suisse de LNB en 2009, 2010 et 2013 avec le Lausanne HC

Notes et références 

Naissance en octobre 1986
Naissance à Bülach
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Joueur du Lausanne HC
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du EV Zoug
Joueur du SC Langnau Tigers
Défenseur de hockey sur glace